Aarbach ist ein geographischer Name:

 Aarbach (Amsoldingen), Wohnplatz der Gemeinde Amsoldingen, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern

 Aarbach (Este), rechter Zufluss der Este bei Hollenstedt, Samtgemeinde Hollenstedt, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Aarbach (Itter) oder Aar, rechter Zufluss der Itter (zur Diemel) bei Schwalefeld, Gemeinde Willingen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Aarbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei der Heldenmühle, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aar
 Ahrbach
 Arbach (Begriffsklärung)
 Oberaarbach